Джордж Лу́ис Э́ллиот Торн (; 4 января 1993, Чатем) — английский футболист, полузащитник клуба «Оксфорд Юнайтед».

Клубная карьера 
Джордж перешёл в молодёжную академию «Вест Бромвича» в 2004 году. За основной состав «дроздов» дебютировал 28 ноября 2009 года в матче против «Шеффилд Уэнсдей». На тот момент ему было 16 лет и 328 дней, из-за чего он стал самым молодым игроком «Альбиона» в официальном матче первой команды после Бобби Хоупа в апреле 1960 года. В январе 2010 года Торп подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

24 ноября 2011 года Джордж Торн перешёл в клуб «Портсмут» на правах аренды. Два дня спустя он дебютировал за «помпи» в матче против «Лестер Сити».

18 июля 2014 на правах свободного агента перешёл в клуб Чемпионшипа Дерби Каунти. Игрок подписал с "баранами" четырёхлетний контракт. 22 июля 2014 в матче против санкт-петербургского Зенита травмировался. Восстановление заняло девять месяцев.

Карьера в сборной 
Торн выступал за сборные Англии по футболу до 16, до 17, до 18 и до 19 лет. Его дебют на международной арене состоялся 23 октября 2008 года, когда сборная Англии до 16 лет сыграла со сборной Уэльса до 16 лет. В этом матче ему удалось сделать голевой пас. В мае 2010 года Торн помог юношеской сборной Англии выиграть свой первый европейский чемпионат для игроков до 17 лет. Он вышел на замену в финальном матче против испанцев, который завершился со счётом 2:1 в пользу англичан.

Достижения 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Европы для юношей до 17 лет: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Дерби Каунти» 
 
 

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Дерби Каунти»